FK Igman Konjic, nogometni klub iz Konjica, BiH
 FK Igman Ilidža, nogometni klub s Ilidže, BiH